Sereda bezeichnet:
 den ehemaligen Namen von Furmanow, einer Stadt in der Oblast Iwanowo in Russland, siehe Furmanow (Stadt)
 den deutschen Namen von Miercurea Nirajului, einer Stadt in Siebenbürgen in Rumänien

Sereda ist der Familienname folgender Personen:
 Elena Sereda (1926–2010), rumänische Film- und Theaterschauspielerin
 Oleksij Sereda (* 2005), ukrainischer Wasserspringer